Freie Welt steht für:

 Eigenbezeichnung der westlichen Welt, insbesondere während des Kalten Krieges, siehe Westliche Welt #Kalter Krieg
 Freie Welt (Zeitschrift), eine Zeitschrift in der DDR
 Die Freie Welt (Wochenzeitung), eine Zeitungsbeilage der USPD, siehe Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands #Presse
 Die Freie Welt, politisches Autorenblog von Beatrix und Sven von Storch